

Osoby nazywające się Pele, Pelé lub Pélé 
 Pele – polski raper, ur. 1978
 Pelé – brazylijski piłkarz, ur. 1940, zm. 2022, trzykrotny mistrz świata
 Pelé – kabowerdeński piłkarz, ur. 1978
 Pelé – portugalski piłkarz, ur. 1991
 Abédi Pelé – ghański piłkarz, ur. 1964
 Pélé – portugalski piłkarz, ur. 1987

Inne 
 Pele – hawajska bogini
 Pele – planetoida
 Pélé – wyspa
 Pele – wulkan na powierzchni Io

Zobacz też 
 Pelee